Termin CX ima više značenja.

 Božićno Ostrvo, ISO 3166-1 alfa-2 kod
 .cx, najviši Internet domen za Božićna ostrva